Højgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Else Højgaard	 (1906–1979), dänische Filmschauspielerin und Ballerina
 Kári P. Højgaard (* 1951), färöischer Politiker und Abgeordneter
 Mathias Højgaard Jensen (* um 1992), dänischer Jazzmusiker